U Sloveniji:
 Smolnik (Ruše, Slovenija), naselje u općini Ruše
 Smolnik (Dobrova-Polhov Gradec, Slovenija), naselje u općini Dobrova-Polhov Gradec

U Slovačkoj:
 Smolník, rijeka - pritoka Hnileca

U Poljskoj:
 Smolnik (vrh), vrh na Jizerskom gorju
 Sela u Poljskoj:
 Smolnik (Donjošleski) u Donjošleskom vojvodstvu
 Smolnik (Bieszczadzki) u Potkarpatskom vojvodstvu
 Smolnik (Bieszczadzki) u Potkarpatskom vojvodstvu
 Smolnik (Sanocki) u Potkarpatskom vojvodstvu
 Smolnik (Varminsko-mazurski) u Varminsko-mazurskom vojvodstvu